Hexagonellidae är en familj av mossdjur. Hexagonellidae ingår i ordningen Cystoporida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Hexagonellidae finns 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hexagonellidae